Conquer Online - jogo eletrônico
 Conquer (álbum) - de Soulfly
 Conquer (The Walking Dead) - episódio da 5ª temporada da série de televisão The Walking Dead

Desambiguação